Harre ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Harre (1926–2018), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Johanna Harre (1899–1996), deutsche Kunsthandwerkerin

Harre steht für:
 Harre (Belgien), Ortsteil von Manhay, Provinz Luxemburg, Belgien

Siehe auch:
 Rom Harré (Horace Romano Harré; 1927–2019), britischer Philosoph und Psychologe